Universidade Federal do Ceará — universidade do sistema federal de ensino superior brasileiro
Ultimate Fighting Championship — organização americana de artes marciais mistas (mixed martial arts)
United Fruit Company — multinacional norte-americana

Desambiguações de siglas